Уи́льям Ри́чардс (; 6 октября 1874, Уэст-Бромидж — 12 февраля 1926, там же), также известный как Би́лли Ри́чардс () — английский футболист, выступавший на позиции центрфорварда.

Биография 
Уроженец Уэст-Бромиджа, в начале карьеры Билли Ричардс выступал за ряд местных клубов, включая «Уордсли», «Сингерс» и «Вест Бромвич Стэндард». Профессиональным футболистом стал в июле 1894 года, подписав контракт с клубом «Вест Бромвич Альбион». Забил гол в своём дебютном матче за клуб в ворота «Вулверхэмптон Уондерерс» в сентябре 1894 года. В сезоне 1894/95 помог своей команде добраться до финала Кубка Англии, в котором «дрозды» проиграли бирмингемскому клубу «Астон Вилла». Ричардс становился лучшим бомбардиром команды в сезонах 1895/96 и 1898/99.

В 1901 году перешёл в клуб «Ньютон Хит» из Манчестера за 40 фунтов. Свою первую игру в основном составе провёл 21 декабря 1901 года в матче Второго дивизиона против клуба «Порт Вейл», забив единственный гол в своём дебютном матче за клуб. Всего в сезоне 1901/02 провёл за команду 9 матчей. В июне 1902 года перешёл в «Стаурбридж». В 1904 году стал игроком «Хейлсоуэн Таун». Завершил карьеру в 1907 году.

Статистика выступлений

Литература

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте MUFCInfo.com 

Футболисты Англии
Игроки ФК «Вест Бромвич Альбион»
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Стаурбридж»
Игроки ФК «Хейлсоуэн Таун»